Углава

 Углава — река в Чехии.
 Углава, Георгий Омарович (род. 1961) — уголовный преступник, «вор в законе».
 Углава, Гизо Тристанович (род. 1975) — государственный деятель Грузии и Украины.